Luci Aureli Orestes, cònsol el 157 aC
 Luci Aureli Orestes, cònsol el 126 aC 
 Luci Aureli Orestes, cònsol el 103 aC